Miss Marple est le nom français de deux séries télévisées britanniques :
Miss Marple, série diffusée de 1984 à 1992, avec Joan Hickson ;
Miss Marple, série diffusée depuis 2004, avec Geraldine McEwan (2004-2007) puis Julia McKenzie (à partir de 2008).